Tihar, een festival in Nepal
 Tihar, een plaats nabij Delhi, India
 Tihar een gevangenis nabij Delhi